Fatma Ahmed Kamal Shaker (8 de fevereiro de 1931 – 28 de novembro de 2017), mais conhecida como Shadia, foi uma actriz e cantora egípcia cuja carreira se estendeu desde finais da década de 1940 até meados dos anos 1980.

Carreira 
A sua época de maior reconhecimento foram as décadas de 1950 e 1960, onde interpretou uma grande quantidade de papéis especialmente em produções de comédia. É uma das actrizes e cantoras mais emblemáticas do Egipto e da região de Médio Oriente, e é um símbolo da idade de ouro do cinema egípcio. Os seus filmes e canções são muito influentes nas culturas egípcia e árabe. Os críticos consideram-na a artista egípcia e árabe compreensiva mais importante e e com mais êxito de todos os tempos.

Apareceu pela primeira vez no cinema no filme Azhar wa Ashwak (Flores e espinhas), e o seu último aparecimento foi no filme Tas'alni Man Ana (Não me perguntes quem sou). Também obteve reconhecimento pela sua canção patriótica "Ya Habibti Ya Masr" e pela sua destacada actuação no famoso filme Al Maraa Al Maghoula (A mulher desconhecida). Em abril de 2015 converteu-se na primeira actriz a ser galardoada com um doutoramento honorário pela Academia de Artes do Egipto. Era conhecida como o "ídolo das massas", especialmente após o seu famoso filme Maaboudat El Gamaheer, que em português significa Ídolo das massas.

Falecimento 
Shadia foi hospitalizada a 4 de novembro de 2017, no Cairo, depois de sofrer um derrame cerebral. De seguida, foi posta em cuidados intensivos. A 28 de novembro, a actriz faleceu devido a uma falha respiratória.

Filmografia

Referências

Ligações externas 

  (em inglês)

Atrizes do Egito